Siebe Blondelle (Brugge, 1986. április 20. –) belga labdarúgó, aki jelenleg a KAS Eupen játékosa.

Források

További információk 
 Guardian Football 
 Voetbal International – Siebe Blondelle 
 

1986-ban született személyek
Belga labdarúgók
A Cercle Brugge labdarúgói
A Vitesse labdarúgói
A VVV-Venlo labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Mons labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Az Eupen labdarúgói